Igreja de Deus é uma designação adotada por várias denominações cristãs, entre elas:

 Igreja de Deus (Cleveland) Tenneesee - Denominação pentecostal.
 Igreja de Deus da Profecia -  denominação pentecostal liderada pelo Bispo A. J. Tomlinson.
 Igreja de Deus no Brasil - ramo brasileiro da denominação acima.
 Igreja de Deus do Sétimo Dia - Denominação adventista.

Denominações cristãs